Anaperidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
До родини відносяться 6 родів та 14 видів:
 Рід Achoerus
 Achoerus caspius (Beklemischev 1914)
 Achoerus ferox (Beklemischev 1937)
 Achoerus pachycaudatus (Dörjes 1968)
 Рід Anaperus
 Anaperus biaculeatus (Boguta 1970)
 Anaperus gardineri (Graff, 1911)
 Anaperus ornatus (Beltagi, 2001)
 Anaperus rubellus (Westblad 1945)
 Anaperus singularis (Hooge & Smith, 2004)
 Anaperus sulcatus (Beklemischev 1914)
 Anaperus tvaerminnensis (Luther, 1912)
 Рід Paranaperus
 Paranaperus pellucidus (Westblad 1942)
 Рід Philachoerus
 Philachoerus johanni (Dörjes 1968)
 Рід Praeanaperus
 Praeanaperus tetraposthia (Faubel & Regier, 1983)
 Рід Pseudanaperus
 Pseudanaperus tinctus (Marcus, 1952)

Ацеломорфи